Budiño puede referirse a:

 Budiño (La Coruña), parroquia española del municipio de El Pino en la Provincia de La Coruña.
 Budiño (Porriño), parroquia española del municipio de Porriño en la provincia de Pontevedra.
 Budiño (Salceda de Caselas), parroquia española del municipio de Salceda de Caselas en la provincia de Pontevedra.
 Gándaras de Budiño: ecosistema español situado en el sur del municipio de Porriño en la provincia de Pontevedra.